FBXW11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 542 амінокислот, а молекулярна маса — 62 091.

Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, біологічні ритми, убіквітинування білків, сигнальний шлях Wnt, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки